Grant este un nume propriu care se poate referi la:

Locuri geografice

Australia 

 Comitatul Grant, statul

Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Grand, numele a două comitate
respectiv
 Comitatul Grant, numele a cincisprezece comitate

Persoane

Nume de familie 

 Carolyn Stern Grant, programator american
 Căpitanul Grant, erou al romanului de Jules Verne
 Cary Grant, actor american
 Effingham Grant, secretar al consulatului Regatului Unit la București
 Hugh Grant, actor și producător de film britanic
 Lee Grant, actriță de film americană 
 Nicolae Grant, pictor român
 Ulysses S. Grant (1822–1885), cel de-al optsprezecelea președinte al Statelor Unite ale Americii (1869–1877)

Prenume 

 Grant Harris, bibliotecar și bibliograf american
 Grant Masaru Imahara (n. 1970), expert american în electronică și control radio

Altele 

 Podul Grant, pod din București, numit în cinstea lui Effingham Grant

Nume proprii